Acarapicu pode designar as seguintes espécies de peixes:
 Balistes capriscus
 Eucinostomus argenteus
 Eucinostomus gula

Desambiguações de espécies